Кубок Чемпионов УНАФ 2010 года — Третий розыгрыш Кубка Чемпионов УНАФ, включающий в себя Чемпионов стран входящих в УНАФ. Победителем второй раз стал тунисский клуб Клуб Африкэн.

Участники

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Чемпионов УНАФ 2010 на Goalz
 Кубок Чемпионов УНАФ 2010 на RSSSF
 Кубок Чемпионов УНАФ 2010 на WildStat

Кубок Чемпионов УНАФ
Футбол в Африке в 2010 году
Ноябрь 2010 года
Декабрь 2010 года